Enemy of God ("nemico di Dio" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Enemy of God – romanzo di Bernard Cornwell del 1996, che in Italia è stato pubblicato in tre volumi separati:
Il cuore di Derfel
La torre in fiamme
Il tradimento
Enemy of God – album dei Kreator del 2005